Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 1995 — 4-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 14 по 25 июня 1995 года на стадионе «Wagener» в городе Амстелвен (пригород Амстердама), Нидерланды.

Победителями чемпионата (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Испании по послематчевым пенальти со счётом 4:1 (основное время закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 1:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1995
Июнь 1995 года
Спорт в Нидерландах в 1995 году
1995 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Хоккей на траве
Международные спортивные соревнования в Амстелвене